Pölla heißen folgende geographische Objekte:

 Pölla, Gemeinde in Niederösterreich
 Pölla (Gemeinde Leobersdorf), Wüstung
 Pölla (Gemeinde Rennweg), Ortschaft der Gemeinde Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Pölla (Gemeinde Mank), Ortschaft der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pölla (Gemeinde Raxendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Raxendorf, Bezirk Melk, Niederösterreich